Финальный турнир XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд проходил в восьми городах Франции с 11 по 29 января 2017 года. Ранее Франция принимала чемпионаты мира 1970 и 2001 годов, а также женский чемпионат мира 2007 года.

Сборная Франции выиграла титул чемпиона мира 4-й раз за последние 5 розыгрышей (2009, 2011, 2015 и 2017). Сборные Норвегии (серебро) и Словении (бронза) впервые в своей истории стали призёрами чемпионата мира.

Города и стадионы 
Игры турнира прошёл в восьми городах Франции.

Квалификация

Участники 
{| class="wikitable sortable"
! Страна !! Квалификационный турнир !! Дата квалификации !! Предыдущие выступления1, 2
|-
|  || 00Принимающая страна || 15 декабря 2011 || 20 (1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1978, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || 01Вице-чемпион мира || 30 января 2015 || 5 (2003, 2005, 2007, 2013, 2015)
|-
| || Вице-чемпион Азии || 24 января 2016 || 1 (2011)
|-
| || 3-е место на чемпионате Азии || 24 января 2016 || 12 (1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1995, 1997, 2005, 2011)
|-
| || Полуфиналист чемпионата Азии || 24 января 2016 || 7 (1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015)
|-
|  || Вице-чемпион Африки || 29 января 2016 || 12 (1967, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
| || Чемпион Европы || 29 января 2016 || 22 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || Чемпион Африки || 29 января 2016 || 13 (1964, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || Вице-чемпион Европы || 29 января 2016 || 18 (1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || 3-е место на чемпионате Африки || 30 января 2016 || 2 (2005, 2007)
|-
|  ||  3-е место на чемпионате Европы || 31 января 2016 || 11 (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 3 (1995, 2013, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 18 (1958, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 21 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 3 (1999, 2009, 2013, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 14 (1958, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 11 (1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 7 (1995, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 15 июня 2016 || 22 (1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2015)
|-
|  || Европейская квалификация || 16 июня 2016 || 18 (1958, 1961, 1964, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2011, 2015)
|-
|  || Чемпион Америки || 18 июня 2016 || 12 (1958, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || Вице-чемпион Америки || 18 июня 2016 || 3 (2011, 2013, 2015)
|-
|  || 3-е место на чемпионате Америки || 19 июня 2016 || 10 (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
|-
|  || Wildcard || 21 июня 2016 || 13 (1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1993, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011)
|}
 1 Жирным выделены чемпионы
 ² Курсивом выделены хозяева турниров 

 Жеребьевка 
Жеребьевка была проведена 23 июля 2016 года в 14:00 по местному времени в Париже,Франция

 Посев 

 Предварительный раунд 

 Решающий критерий 
Если две или более команд заканчивают групповой этап с одинаковым количеством очков, то их места определяется по следующим критериям:
 количество очков, набранных в матчах между этими командами
 разница мячей в матчах между этими командами
 количество голов, забитых в матчах между этими командами (если более двух команд при завершить одинаковое количество очков)
 разница мячей во всех матчах группы
 количество голов, забитых во всех матчах группового этапа
 жеребьевкаВремя начала всех матчей указано по местному времени (UTC+1).''

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Кубок президента

Плей-офф за 21-24 места

Полуфиналы за 21-24 места

Матч за 23-е место

Матч за 21-е место

Плей-офф за 17-20 места

Полуфиналы за 17-20 места

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Сайт IHF
 Информация на сайте Федерации гандбола Франции

2017 год в гандболе
Январь 2017 года
Чемпионаты мира по гандболу
Спорт во Франции в 2017 году
Гандбол
Чемпионаты мира в 2017 году
Международные соревнования по гандболу во Франции